A tellúrnak (Te) 38 izotópja és 17 magizomerje ismert, ezek tömegszáma a 105 és 142 közötti tartományba esik.

A természetben a tellúrnak nyolc izotópja fordul elő. Ezek közül kettő radioaktív: a 128Te és a 130Te kettős béta-bomló izotóp, felezési idejük rendre 2,2 év (a leghosszabb a bizonyítottan radioaktív nuklidok között) és 7,9 év. A leghosszabb életű mesterséges radioizotóp a 121Te, melynek felezési ideje 19,16 nap. Több magizomernek is hosszabb a felezési ideje, közülük a leghosszabb élettartamú a 121mTe, 154 nap felezési idővel.

A tellúr leggyakoribb izotópja a két nagyon hosszú életű radioizotóp, a 128Te és a 130Te. A legalább egy stabil izotóppal rendelkező elemek közül csak az indium és a rénium esetében fordul még elő, hogy radioizotópjuk gyakorisága nagyobb, mint a stabil izotópé.

Beszámoltak arról, hogy a 123Te esetén elektronbefogást észleltek, de a kutatócsoport újabb mérései ezt cáfolták. A tellúr-123 felezési ideje legalább 9,2 év, de valószínűleg még ennél is jóval több.

A 124Te radionuklidok ciklotronban vagy más részecskegyorsítókban történő előállításának kiindulási anyagául használható. Ebből az izotópból előállítható gyakori izotóp például jód-123 vagy jód-124.

A rövid életű 135Te (felezési ideje 19 másodperc) atomreaktorokban keletkező hasadási termék. Két béta-bomlással 135Xe-té alakul, mely a leghatékonyabb ismert neutronelnyelő, a jódgödör jelenségének okozója.

A tellúr a legkönnyebb elem, melynél számottevő mértékű alfa-bomlás figyelhető meg, ez a 106Te–110Te esetén tapasztalható. Néhány könnyebb elem izotópja esetén is előfordul alfa-bomlás, de csak mint ritka bomlási ág.

A tellúr standard atomtömege: 127,60(3) u.

Táblázat

Megjegyzések
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Tellúr